A Lazio começou o Campeonato Italiano com 11 pontos a menos, como punição ao escândalo de resultados combinados - inicialmente, a equipe seria rebaixada à Série B juntamente com  (que teve a sanção revertida para perda de 19 pontos no início da Série A de 2006–07) e , além de ficar com menos 7 pontos na tabela. O clube perdeu também a vaga na Copa da UEFA repassada ao  e teve que disputar 2 jogos sem torcida. Claudio Lotito, presidente da Lazio, foi punido com 4 meses de suspensão por seu envolvimento no escândalo de manipulação de resultados.

Uniforme 
Fornecedor:
  Puma 

Patrocinadores Principais:
  INA Assitalia

Resultados 
 Série A: 4º lugar
 Copa da Itália: Eliminada na terceira fase pelo Messina

Jogadores

Elenco 
 Legenda
 : Capitão
 : Prata da casa (Jogador da base)
 : Jogador lesionado

Formação

Transferências no meio da temporada

Entradas

Saídas

Artilheiros

Serie A
  Tommaso Rocchi 16 (3)
  Goran Pandev 11
  Stefano Mauri 6
  Massimo Oddo 5 (3)
  Stephen Makinwa 3
  Sebastiano Siviglia 3
  Luis Jiménez 2
  Cristian Ledesma 2
  Christian Manfredini 2
  Massimo Mutarelli 2
  Valon Behrami 1
  Manuel Belleri 1
  Emílson Cribari 1
  Pasquale Foggia 1

Coppa Italia
  Goran Pandev 3
  Tommaso Rocchi 3
  Lorenzo De Silvestri 1
  Luciano Zauri 1

Società Sportiva Lazio
Temporadas 2006 de clubes de futebol